Die Rallye Arctic Finnland (Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox 2021) war der zweite von 12 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2021. Die Rallye bestand aus 10 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 26. und dem 28. Februar gefahren.

Bericht 
Nach seinem Ausfall bei der Rallye Monte Carlo, zeigte sich Hyundai-Fahrer Ott Tänak beim zweiten Weltmeisterschaftslauf in Bestform und führte das Gesamtklassement von der ersten bis zur letzten Wertungsprüfung an. Im Ziel hatte der Este einen Vorsprung von 17,5 Sekunden auf den zweitplatzierten Kalle Rovanperä im Toyota, der zugleich auch die Führung in der Weltmeisterschaft übernahm. Der Finne gewann außerdem die Powerstage und die fünf WM-Bonuspunkte dafür. Dritter auf dem Siegerpodest war Thierry Neuville (Hyundai), der am Sonntag auf Rovanperä aufholte ihn aber nicht mehr überholen konnte. Neuville verlor die Rallye bereits am Freitag. Nach einem Fahrfehler der ihn Zeit kostete und technischen Problemen mit der Gegensprechanlage und somit der fehlenden Kommunikation mit Co-Pilot Martijn Wydaeghe, verbrachte der Belgier einen schwierigen Rallyetag.

Der erst 19-jährige Oliver Solberg (Hyundai) war zum ersten Mal in seiner Karriere mit einem WRC-Auto der obersten Klasse unterwegs. Nach dem Co-Pilot Aaron Johnston wegen eines positiven Coronatests durch Sebastian Marshall ausgewechselt werden musste, war der Sohn von Petter Solberg mit Rang sieben zufrieden. Weil der Schwede bei der letzten WP in einer Schneemauer landete und deshalb 15 Sekunden verlor, überholte ihn Toyota-Fahrer Takamoto Katsuta noch.

Wegen der vorderen Startposition am Freitag sowie einem Fahrfehler am Samstag verpasste Sébastien Ogier die Weltmeisterschaftspunkte. Lediglich ein WM-Punkte gab es für den amtierenden Weltmeister mit dem fünften Platz aus der Powerstage.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 55 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 51 von 55 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Webseite WRC: https://www.wrc.com
 Offizielle Website Rallye: https://arcticrallyfinland.fi/en/home/

Einzelnachweise 

Arctic Finnland
2021